Akinori Nishizawa (Shizuoka, 18 de junho de 1976) é um ex-futebolista profissional japonês, atacante, disputou a Copa do Mundo de 1998.

Carreira

Cerezo Osaka 
Akinori Nishizawa se profissionalizou no Cerezo Osaka.

Seleção 
Akinori Nishizawa integrou a Seleção Japonesa de Futebol na Copa da Ásia de 2000 no Líbano, sendo campeão.

Títulos 
 Japão
 Copa da Ásia: 2000

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Futebolistas do Cerezo Osaka
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2001
Futebolistas da Copa da Ásia de 2000
Jogadores da Seleção Japonesa de Futebol